Бхалука:

 Бхалука — город на севере Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Бхалука — подокруг на севере Бангладеш в составе округа Маймансингх.